Gara Muleta steht für:

 Gara Muleta (3.405 m), Berg in der Region Oromia, Äthiopien
 Gara Muleta (Distrikt), Distrikt in der Provinz Hararghe, Äthiopien